Георгий Дмитриевич Соханский (1826—1892) — русский военный деятель, генерал от артиллерии (1892).

Биография 
Родился  года (в Петербургском некрополе — ). Происходил из дворян Черниговской губернии.

В службе состоял с 1845 года — прапорщик; окончил Дворянский полк. С августа 1845 года в течение десяти лет служил в 13-й артиллерийской бригаде; в 1849 году был произведён в подпоручики, в 1853 году — в поручики.

Участвовал в Крымской компании; находился в составе войск, действовавших на восточном берегу Чёрного моря; за отличия был награждён орденами Св. Анны 4-й степени и Св. Станислава 3-й степени и переведён в 1-ю лейб-гвардии артиллерийскую бригаду; в 1857 году был произведён в штабс-капитаны, в 1862 году — в капитаны. 

С 1860 года — старший адъютант штаба Генерал-фельдцейхмейстера Великого князя Михаила Николаевича. С 1863 года — старший адъютант, с 1867 года — начальник отделения, с 1871 года — помощник начальника Главного артиллерийского управления. В 1864 году был произведён в полковники, в 1872 году — в генерал-майоры, 30 августа 1881 года — в генерал-лейтенанты.

С 1883 года — совещательный член Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления. В 1890 году произведён в генералы от артиллерии. Был награждён всеми орденами вплоть до ордена Св. Александра Невского пожалованного ему в 1891 году.

Был женат и имел пятерых детей.
 
Скончался в Санкт-Петербурге  года, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Примечания

Литература 
 
 
 
   
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 3. — , 2009. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7.

Выпускники Дворянского полка
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Участники Крымской войны
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры